Генрих Вебер:
 Вебер, Генрих Мартин (1842—1913) — немецкий математик.
 Вебер, Генрих Фридрих (1843—1912) — немецкий физик.
 Вебер, Генрих (1900—1977) — немецкий футболист.